Risotto puede referirse a:

 Risotto, forma tradicional italiana de preparar el arroz.
 Risotto, álbum de música del grupo Fluke.